Blass est un patronyme porté notamment par :

 Bill Blass (1922-2002), créateur de mode américain ;
 Ernst Blass (1890-1939), écrivain allemand ;
 J. Blass (1847-1892), caricaturiste, dessinateur de presse et illustrateur français ;
 Petra Bläss (1964-), femme politique allemande ;
 Richard Blass (1945-1975), criminel canadien ;
 Valérie Blass (1967-), sculptrice canadienne